William Hamilton, Will Hamilton, Bill Hamilton, Billy Hamilton
 William Douglas Hamilton (1730–1803) – brytyjski dyplomata
 William Hamilton (1788–1856) – szkocki filozof
 William Rowan Hamilton (1805–1865) – irlandzki matematyk i astronom
 Billy Hamilton (1866–1940) – amerykański baseballista
 William Frank Hamilton (1884–?) – amerykański lekkoatleta
 Charles William Hamilton (1899–1978) – nowozelandzki wynalazca
 William Donald Hamilton (1936–2000) – brytyjski biolog ewolucyjny
 Billy Hamilton (ur. 1957) – północnoirlandzki piłkarz,
 Billy Hamilton (ur. 1990) – amerykański baseballista

 William Hamilton (1930 - 2017) – kanadyjski kolarz